Puchar Świata w biegach na nartorolkach 2021 rozpoczął się  23 lipca w Bańskiej Bystrzycy, a zakończył 19 września w Val di Fiemme, podczas mistrzostw świata. Obrońcami kryształowych kul byli reprezentantka Estonii Johanna Urdas oraz reprezentant Norwegii Patrick Fossum Kristoffersen. Tym razem najlepsi okazali się reprezentantka Czech Sandra Schützová oraz przedstawiciel Włoch Matteo Tanel.

Kalendarz i wyniki

Kobiety

Mężczyźni

Klasyfikacje

Uwagi

Bibliografia 
 

2021 w biegach narciarskich
2021 w Europie
Puchar Świata w biegach na nartorolkach